Beatrijs Ritsema (1954–2023), Nederlands columniste en sociaal psychologe
Coba Ritsema (1876–1961), Nederlands kunstschilder 
Coenraad Ritsema (1846–1929), Nederlands entomoloog
Jacob Ritsema (1869–1943), Nederlands kunstschilder
Jan Ritsema (burgemeester) (1931), Nederlands politicus van de PvdA
 Jan Ritsema (theatermaker) (1945-2021)